Un chantage est l'action d’extorquer de l’argent ou tout autre avantage par la menace de révélations compromettantes ou diffamatoires. De nombreuses œuvres portent ce titre :

Cinéma 

 Chantage, film d'Henri Debain (1927) ;
 Chantage, film d'Alfred Hitchcock (1929) ;
 Chantage, film de H.C. Potter (1939) ;
 Chantage, film de Guy Lefranc (1955) ;
 Le Grand Chantage, film d'Alexander Mackendrick (1957) ;
 Le Chantage (Butterfly on a Wheel), film de Mike Barker (2007) ;

Télévision 

 Le Chantage, un épisode de la série télévisée Prison Break (2007).
Homonymie de titre